

Cinema
Quando una donna ama (Riptide) – film del 1934 diretto da Edmund Goulding
La via del rimorso (Une si jolie petite plage – tit. inglese Riptide) – film del 1949 diretto da Yves Allégret
Riptide – cortometraggio del 2006 diretto da Dennis Jarvis
Riptide – documentario del 2010 diretto da Daniel Lusko
Riptide – cortometraggio del 2010 diretto da Taylor Ingalls

Fumetti 
 Riptide – personaggio dei fumetti Marvel

Letteratura 
 Marea (Riptide) – romanzo di Douglas Preston e Lincoln Child del 2000

Musica 
 Riptide – album di Robert Palmer del 1985
 Riptide – singolo di Vance Joy del 2013
 Riptide – singolo di Grandson del 2020

Televisione 
 Alta marea (Riptide) – serie televisiva australiana del 1969
 Riptide – serie televisiva statunitense del 1983